Santa Maria della Mercede steht für folgende Kirchen:
  
 Santa Maria della Mercede (Palermo) in Palermo
 Santa Maria della Mercede e Sant’Adriano a Villa Albani in Salario, Rom
 Santa Maria della Mercede e Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in Neapel 

Siehe auch:
 La Merced (Antigua Guatemala), Maria-de-Mercede-Kirche in Antigua Guatemala